Варін I (граф Оверні), Варін або Гверін I (*Warin I бл. 760 —бл. 819) — граф Оверні у 818—819 роках, герцог Аквітанії у 800—819 роках, граф Шалону у 763—719 роках.

 Варін-Арташат — село, Вірменія.
 Варін — село, громада округу Жиліна, Жилінський край, Словаччина.